Куча́сьевское се́льское поселе́ние — сельское поселение в Шацком районе Рязанской области. Поселение утверждено 14 апреля 2009 года, советом депутатов муниципального образования Кучасьевское сельское поселение, в связи с законом «О наделении муниципального образования — Шацкий район статусом муниципального района», принятый Рязанской областной Думой 22 сентября 2004 года.

Административный центр — село Кучасьево.

История 
Кучасьево раньше имело название Екатериновка, но потом его периименовали в честь благородного разбойника Кутаса.

В селе Кучасьево родился и вырос герой советского союза Иван Яковлевич Куштин.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 11 населённых пунктов
 Аксельмеево (село) — 
 Калтырино (деревня) — 
 Кучасьево (село, административный центр) — 
 Липовка (деревня) — 
 Наша (деревня) — 
 Невеличка (деревня) — 
 Подысаково (деревня) — 
 Ржавец (село) — 
 Сборное (село) — 
 Сново-Здорово (село) — 
 Темешево (село) —

Экономика 
 В Кучасьеве находится один из самых больших колхозов в Рязанской области — колхоз «ООО Победа».

Примечания

Ссылки 
 Кучасьевское сельское поселение. Шацкий муниципальный район Рязанской области. Официальный сайт

Муниципальные образования Шацкого района Рязанской области
Сельские поселения Рязанской области